The Bond Between – film del 1915 prodotto dalla Santa Barbara Films
The Bond Between – film del 1917 diretto da Donald Crisp